Linnuse  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Linnuse (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Linnuse (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Linnuse (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Linnuse (Viru-Nigula), Ort in der Gemeinde Viru-Nigula, Kreis Lääne-Viru